Сулханишви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:

  (1808—?) — грузинский каллиграф.
 Сулханишвили, Николай Паатович (1871—1919) — грузинский композитор, хоровой дирижёр.